Băbeni peut désigner :

 Băbeni, une ville du județ de Vâlcea
 Băbeni, une commune du județ de Sălaj